Gheorghe Pănculescu se poate referi la:
 Gheorghe Pănculescu (inginer) (n. 1844 – d. 1924)
 Gheorghe Pănculescu (general) (n. 1903 - d. 2007)